Labate – cognome italiano, variante di Abate
 'Ndrina Labate – 'ndrina di Reggio Calabria

Persone 
 Gabriella Labate – showgirl ed attrice italiana
 Grazia Labate – politica italiana
 Tommaso Labate – giornalista italiano
 Manuele Labate – attore italiano
 Vito Natale Labate – calciatore italiano
 Wilma Labate – regista italiana